Вардья (Vardja) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Вардья — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Вардья — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Вардья — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.